Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1931, no circuito de Indianapolis na sábado, 30 de Maio de 1931.

1931
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1931